Příjmení Řezník, přechýleně Řezníková, nosí více osobností:

Mužský tvar
 Miloš Řezník (* 1970) – český historik
 Radim Řezník (* 1989) – český fotbalista a reprezentant
Slovenská obdoba
 Ján Mäsiar (* 1972) – slovenský fotbalista

Podobná příjmení 
 Řezníček

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení